Svanaträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svanaträsket, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (56,7 ha)
Svanaträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (35,7 ha)
Svanaträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (11,2 ha)
Lill-Svanaträsket, sjö i Jokkmokks kommun,  (5,31 ha)
Stor-Svanaträsket, sjö i Jokkmokks kommun,  (13,1 ha)
Svanaträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (26,2 ha)
Svanaträsket (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (21,4 ha)
Svanaträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (22,7 ha)
Svanaträsket (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (4 ha)

Se även
Svanträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn